Nålebinding/Naalebinding (z duńskiego "plecenie/wiązanie igłą") – stara technika sporządzania płaskich wyrobów włókienniczych (rodzaj plecionki) przy pomocy kawałków włókna i igły. Przypomina szycie lub plecenie sieci rybackich. W Europie poprzedza robienie na drutach i szydełkowanie. Zanikła po wprowadzeniu tych ostatnich w późnym średniowieczu. Do dziś przetrwała w krajach skandynawskich.

Tkactwo